Nagylak, település Magyarországon, Csongrád-Csanád vármegyében
 Nagylak, település Romániában, Arad megyében